Чёрный четверг — многозначный термин.

 Чёрный четверг (1929), 24 октября 1929 года — начало биржевого краха на Нью-Йоркской фондовой бирже.
 Чёрный четверг (1951), 12 апреля 1951 года — в ходе Корейской войны ВВС США потеряли более 10 бомбардировщиков B-29, сбитых или подбитых советскими истребителями МиГ-15.
 Чёрный четверг (1995), 24 августа 1995 года, обрушение московского рынка межбанковских кредитов.
 Чёрный четверг (2020), 12 марта 2020 года, падение фондовых индексов мира.
 Чёрный четверг (2022), 24 февраля 2022 года, падение индексов РТС и ММВБ на более 40 %, вторжение России на Украину.
 Чёрный четверг (фильм) — польский фильм о событиях декабря 1970 года.

Примечания